

Ярань — річка у Кіровській області, права притока Лумпуна
 Ярань — річка в Марій-Ел, права притока Піжми

Дивись також 
 Велика Ярань
 Мала Ярань
 Яранька
 Ярань-Мучаш